Dit is een lijst van planetoïden 8101-8200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8101) Yasue || 1993 XK1 || 15 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8102) Yoshikazu || 1994 AQ2 || 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8103) Fermi || 1994 BE || 19 januari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (8104) Kumamori || 1994 BW4 || 19 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8105) - || 1994 WH2 || 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8106) Carpino || 1994 YB || 23 december 1994 || M. Cavagna, P. Sicoli
|-
| (8107) - || 1995 BR4 || 31 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8108) Wieland || 1995 BC16 || 30 januari 1995 || F. Börngen
|-
| (8109) - || 1995 DU1 || 25 februari 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (8110) Heath || 1995 DE2 || 27 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8111) Hoepli || 1995 GE || 2 april 1995 || A. Testa, V. Giuliani
|-
| (8112) Cesi || 1995 JJ || 3 mei 1995 || Stroncone
|-
| (8113) Matsue || 1996 HD1 || 21 april 1996 || R. H. McNaught, H. Abe
|-
| (8114) Lafcadio || 1996 HZ1 || 24 april 1996 || H. Abe
|-
| (8115) Sakabe || 1996 HB2 || 24 april 1996 || R. H. McNaught, Y. Ikari
|-
| (8116) Jeanperrin || 1996 HA15 || 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (8117) Yuanlongping || 1996 SD1 || 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8118) - || 1996 WG3 || 26 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8119) - || 1997 TP25 || 12 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8120) Kobe || 1997 VT || 2 november 1997 || H. Abe
|-
| (8121) Altdorfer || 2572 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8122) Holbein || 4038 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8123) Canaletto || 3138 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8124) Guardi || 4370 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8125) Tyndareus || 5493 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8126) - || 1966 BL || 20 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (8127) - || 1967 HA || 27 april 1967 || C. U. Cesco
|-
| (8128) Nicomachus || 1967 JP || 6 mei 1967 || C. U. Cesco, A. R. Klemola
|-
| (8129) - || 1975 SK1 || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (8130) Seeberg || 1976 DJ1 || 27 februari 1976 || F. Börngen
|-
| (8131) Scanlon || 1976 SC || 27 september 1976 || E. F. Helin
|-
| (8132) - || 1976 YA6 || 18 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (8133) Takanochoei || 1977 DX3 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (8134) Minin || 1978 SQ7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8135) - || 1978 VP10 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8136) - || 1979 MH2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8137) Kvíz || 1979 SJ || 19 september 1979 || Kleť
|-
| (8138) - || 1980 FF12 || 20 maart 1980 || Perth Observatory
|-
| (8139) - || 1980 UM1 || 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (8140) - || 1981 EO15 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8141) Nikolaev || 1982 SO4 || 20 september 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (8142) Zolotov || 1982 UR6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (8143) - || 1982 VN || 11 november 1982 || A. Mrkos
|-
| (8144) Hiragagennai || 1982 VY2 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (8145) Valujki || 1983 RY4 || 5 september 1983 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8146) Jimbell || 1983 WG || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (8147) Colemanhawkins || 1984 SU3 || 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (8148) - || 1985 CR2 || 15 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (8149) Ruff || 1985 JN1 || 11 mei 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8150) Kaluga || 1985 QL4 || 24 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (8151) Andranada || 1986 PK6 || 12 augustus 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8152) - || 1986 VY || 3 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (8153) - || 1986 WO1 || 25 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (8154) Stahl || 1988 CQ7 || 15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (8155) Battaglini || 1988 QA || 17 augustus 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8156) Tsukada || 1988 TR || 13 oktober 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8157) - || 1988 XG2 || 15 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (8158) Herder || 1989 UH7 || 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (8159) Fukuoka || 1990 BE1 || 24 januari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8160) - || 1990 MG || 21 juni 1990 || H. E. Holt
|-
| (8161) Newman || 1990 QP3 || 19 augustus 1990 || Oak Ridge Observatory
|-
| (8162) - || 1990 SK11 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8163) Ishizaki || 1990 UF2 || 27 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (8164) Andreasdoppler || 1990 UO3 || 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (8165) Gnädig || 1990 WQ3 || 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (8166) Buczynski || 1991 AH1 || 12 januari 1991 || B. G. W. Manning
|-
| (8167) Ishii || 1991 CM3 || 14 februari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8168) Rogerbourke || 1991 FK1 || 18 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (8169) Mirabeau || 1991 PO2 || 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (8170) - || 1991 PZ11 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8171) Stauffenberg || 1991 RV3 || 5 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (8172) - || 1991 RP15 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (8173) - || 1991 RX23 || 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (8174) - || 1991 SL2 || 17 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (8175) Boerhaave || 1991 VV5 || 2 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (8176) - || 1991 WA || 29 november 1991 || R. H. McNaught
|-
| (8177) - || 1992 BO || 28 januari 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8178) - || 1992 DQ10 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (8179) - || 1992 EA7 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (8180) - || 1992 PY2 || 6 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (8181) Rossini || 1992 ST26 || 28 september 1992 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8182) Akita || 1992 TX || 1 oktober 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (8183) - || 1992 UE3 || 22 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8184) Luderic || 1992 WL || 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8185) - || 1992 WR2 || 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8186) - || 1992 WP3 || 17 november 1992 || A. Sugie
|-
| (8187) Akiramisawa || 1992 XL || 15 december 1992 || S. Otomo
|-
| (8188) - || 1992 YE3 || 18 december 1992 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8189) Naruke || 1992 YG3 || 30 december 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (8190) Bouguer || 1993 ON9 || 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (8191) Mersenne || 1993 OX9 || 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (8192) Tonucci || 1993 RB || 10 september 1993 || Stroncone
|-
| (8193) Ciaurro || 1993 SF || 17 september 1993 || Stroncone
|-
| (8194) Satake || 1993 SB1 || 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8195) - || 1993 UC1 || 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (8196) - || 1993 UB3 || 16 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (8197) Mizunohiroshi || 1993 VX || 15 november 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8198) - || 1993 VE2 || 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8199) Takagitakeo || 1993 XR || 9 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8200) Souten || 1994 AY1 || 7 januari 1994 || M. Hirasawa, S. Suzuki|}

Planetoïdenlijsten